A Fed Cup de  1970 foi a oitava edição torneio de tênis feminino mais importante por nações, 20 equipes participaram do Grupo Mundial, com a Austrália, ganhando na final da Alemanha Ocidental.

Final

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
1970 no tênis